Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Anders Järryd che hanno battuto in finale Chip Hooper e Mike Leach 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Stefan Edberg /  Anders Järryd (campioni)
 Peter Fleming /  John McEnroe (semifinali)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Chip Hooper /  Mike Leach (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1987